Voici la liste des planètes mineures numérotées de 394001 à 395000. Les planètes mineures sont numérotées lorsque leur orbite est confirmée, ce qui peut parfois se produire longtemps après leur découverte. Elles sont classées ici par leur numéro et donc approximativement par leur date de découverte.

Planètes mineures 394001 à 395000

394001-394100

394101-394200

394201-394300

394301-394400

394401-394500

394501-394600

394601-394700

394701-394800

394801-394900

394901-395000

Sources 
  Base de données du Centre des planètes mineures

Liste des planètes mineures de 300 001 à 400 000